Аюши ()

 Аюши (полное имя Алдаржавын Аюуш; 1858—1939) — руководитель аратского движения в юго-западной части Кобдоского округа Внешней Монголии в 1903—1917 годах.
 Аюши (полное имя Ширнэнгийн Аюуш ; 1904—1938) — монгольский драматург, актёр, режиссёр и театровед.